Ponzoni ist der Familienname folgender Personen:
 Cochi Ponzoni (* 1941), italienischer Schauspieler
 Giuseppe Ponzoni (* 1956), italienischer Basketballspieler
 Matej Ponzoni (1583–1663), italienischer Maler